Matica (naprava)
 Matica (pčele)
 Matica (mravi) 
 Matica (rijeka kod Imotskog), ponornica u BiH, dio sustava Trebižata
 Matica (rijeka kod Korenice), ponornica u Hrvatskoj, pritoka Plitvičkih jezera

Vidi i:
 Matica hrvatska 
 Matica (mjesečnik), časopis Hrvatske matice iseljenika
 Matica (crnogorski časopis)
 Matica rođenih
 Matica vjenčanih
 Matica umrlih
 Matica umirovljenika Hrvatske